É la prima edizione del torneo dal 2017.

In finale Elisabetta Cocciaretto ha sconfitto Magda Linette con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-1.

Teste di serie 

  Elise Mertens (quarti di finale)
  Marie Bouzková (secondo turno)
  Leylah Fernandez (quarti di finale)
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

  Magda Linette (finale) 
  Zhu Lin (semifinale) 
  Camila Osorio (quarti di finale) 
  Rebecca Marino (semifinale)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Marie Bouzková (secondo turno)
  Leylah Fernandez (quarti di finale)

  Elise Mertens (quarti di finale) 
  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

Protected ranking 

  Varvara Flink (primo turno)

Qualificate 

  Bianca Fernandez (primo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)

 
  Aldila Sutjiadi (primo turno) 
  Sachia Vickery (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Tampico 2022